Алексей Алексеевич Чистяков (; 3 августа 1974 года, Иваново, РСФСР, СССР) — украинский футболист, тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник ДВУФК Днепропетровск и никопольского «Колоса». Начинал свою карьеру в луганском «Динамо». Летом 1994 года был приглашен Вадимиром Кобзаревым в клуб Высшей лиги «Заря-МАЛС». За него Чистяков провел 7 игр. После отставки тренера хавбек покинул команду. Позднее выступал за ряд российских и украинских клубов.

Карьера тренера 
Свою тренерскую работу начал в 2002 году. Через год Чистяков стал работать самостоятельно, возглавив днепродзержинскую «Сталь». В скором времени начинающий специалист вошёл в тренерский штаб Кобзарева в «Заре». После его отставки возглавил команду. На тот момент ему было 29 лет. Алексей Чистяков является самым молодым тренером в истории «Зари». Под его руководством команда провела 7 игр, в которых сумела одержать 1 победу. В скором времени Чистяков уступил свой пост Александру Довбию.

В 2004 году входил в тренерский штаб команды «Уголёк» (Димитров). С 2005 году Алексей Чистяков работал тренером в академии днепропетровского «Днепра». В 2015 году он занял пост заместителя директора академии. В 2017 году назначен главным тренером молодёжного состава (U 21) одесского «Черноморца». В августе того же года, после отставки Александра Грановского стал и. о. главного тренера команды. Затем вошел в штаб Олега Дулуба.

С января 2019 года является помощником главного тренера молодёжной сборной Украины Руслана Ротаня

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо» Луганск
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Славянск»
Игроки ФК «Металлург» Новомосковск
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Сталь» Каменское
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Черноморец» Одесса